Der Kanton Flixecourt ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 24 Gemeinden in den Arrondissements Abbeville und Amiens, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Flixecourt.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton im Département Somme